Huxter ist der Name oder Namensbestandteil von

 Huxter (Whalsay), Weiler auf der Shetlandinsel Whalsay (Postcode ZE2 9AH9)
 Loch of Huxter (Whalsay), Staudamm und See sowie denkmalgeschütztes Gebäude der Kategorie B auf der Shetlandinsel Whalsay 
 Loch of Huxter (Sandness), See auf Mainlands, der Hauptinsel der Shetlands
 Huxter Fort, Befestigung aus dem 3. Jahrhundert im Loch of Huxter

 Huxter (Sandness), Ort nahe Sandness auf der Shetlandinsel Mainland
 Click Mills von Huxter, Mühle bei Huxter (Sandness)
 Huxter Baas, Riff vor Huxter (Sandness)

 Huxter (Weisdale), Ort am Sound Hellister auf der Shetlandinsel Mainland (Postcode ZE2 9LN)